Fu Hao – chińska królowa, żona króla Wu Dinga z dynastii Shang
  Fu Hao – chiński dyplomata
  Fu Hao – chiński koszykarz